Filippo Bonavitacola (1914–1944) – militare italiano
Fulvio Bonavitacola (1957) – avvocato e politico italiano